mirigy: váladéktermelő állati (emberi) szövet
külső elválasztású mirigyek
belső elválasztású mirigyek: hormonokat termelnek
csecsemőmirigy (timusz) és
nyirokmirigy (nyirokcsomó): nyirokszervek, melyek csupán nevükben mirigyek
mirigy: betegségelnevezés a magyar népi gyógyászatban
Pfeiffer-féle mirigyláz: egy vírus által okozott betegség
mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima): növényfaj